Farsta strand – quartiere di Stoccolma nel Söderort
Farsta strand – stazione della metropolitana di Stoccolma